Artigues se poate referi la:
Artigues, localitate în departamentul Ariège, Franța
Artigues, localitate în departamentul Aude, Franța
Artigues, localitate în departamentul Hautes-Pyrénées, Franța
Artigues, localitate în departamentul Var, Franța
Artigues-près-Bordeaux, localitate în departamentul Gironde, Franța